Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla International) van 2005 vond plaats van 9 tot en met 14 januari 2005 in de Australische plaats Hobart. Er werd gespeeld op hardcourtbanen. Zheng Jie zegevierde zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Amy Frazier was als eerste geplaatst – zij verloor evenwel meteen haar openingspartij. De ongeplaatste Zheng Jie uit China won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Argentijnse Gisela Dulko in twee sets. Zheng wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Dubbelspel – Titelhoudsters Shinobu Asagoe en Seiko Okamoto waren hun titel niet komen verdedigen. Het als eerste geplaatste Chinese duo Yan Zi en Zheng Jie won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Anabel Medina Garrigues en Dinara Safina in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast al dubbelspeltitels met andere partners.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Hobart 2005
Hobart